

490001–490100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 490001 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 490002 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 490003 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 490004 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 490005 || || 30 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 490006 || || 30 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#FA8072
| 490007 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 490008 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 490009 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 490010 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 490011 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 490012 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#FA8072
| 490013 || || 30 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#C2FFFF
| 490014 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 490015 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 490016 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 490017 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 490018 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 490019 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 490020 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 490021 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 490022 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 490023 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 490024 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 490025 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 490026 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 490027 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 490028 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 490029 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 490030 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#FA8072
| 490031 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 490032 || || 1 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 490033 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 490034 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 490035 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#C2FFFF
| 490036 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 490037 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 490038 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 490039 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 490040 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 490041 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 490042 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 490043 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 490044 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 490045 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 490046 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 490047 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 490048 || || 2 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 490049 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 490050 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 490051 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 490052 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 490053 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 490054 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 490055 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 490056 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 490057 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 490058 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 490059 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 490060 || || 26 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 490061 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 490062 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#FA8072
| 490063 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 490064 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 490065 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 490066 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 490067 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 490068 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 490069 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#FA8072
| 490070 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 490071 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 490072 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 490073 || || 7 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 490074 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 490075 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 490076 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 490077 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 490078 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 490079 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 490080 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 490081 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 490082 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 490083 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 490084 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 490085 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 490086 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 490087 || || 1 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 490088 || || 6 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 490089 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 490090 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 490091 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 490092 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 490093 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 490094 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 490095 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 490096 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 490097 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 490098 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 490099 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 490100 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

490101–490200 

|-bgcolor=#fefefe
| 490101 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 490102 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 490103 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 490104 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 490105 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 490106 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 490107 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 490108 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 490109 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 490110 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 490111 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#FA8072
| 490112 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 490113 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 490114 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 490115 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 490116 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 490117 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 490118 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 490119 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 490120 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 490121 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 490122 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 490123 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 490124 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 490125 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 490126 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 490127 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 490128 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 490129 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 490130 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 490131 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 490132 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 490133 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 490134 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 490135 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#FA8072
| 490136 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 490137 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 490138 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 490139 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 490140 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 490141 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 490142 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 490143 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 490144 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 490145 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 490146 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 490147 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 490148 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 490149 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 490150 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 490151 || || 4 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 490152 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 490153 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 490154 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 490155 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 490156 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 490157 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 490158 || || 28 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 490159 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 490160 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 490161 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#E9E9E9
| 490162 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 490163 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 490164 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 490165 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 490166 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 490167 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 490168 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 490169 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 490170 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#B88A00
| 490171 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 490172 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 490173 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 490174 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 490175 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 490176 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 490177 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 490178 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 490179 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 490180 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 490181 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 490182 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 490183 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 490184 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 490185 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 490186 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 490187 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 490188 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 490189 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 490190 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 490191 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 490192 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 490193 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 490194 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 490195 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 490196 || || 5 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 490197 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 490198 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 490199 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 490200 || || 2 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

490201–490300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 490201 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 490202 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 490203 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 490204 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 490205 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 490206 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 490207 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 490208 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 490209 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 490210 || || 19 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 490211 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 490212 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 490213 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 490214 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 490215 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 490216 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 490217 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 490218 || || 7 de novembre de 2008 || Andrushivka || Andrushivka Obs. ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 490219 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 490220 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 490221 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 490222 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 490223 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#C2FFFF
| 490224 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 490225 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 490226 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 490227 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 490228 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 490229 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 490230 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 490231 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 490232 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 490233 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 490234 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 490235 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 490236 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 490237 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 490238 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 490239 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 490240 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 490241 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 490242 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 490243 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 490244 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 490245 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 490246 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 490247 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 490248 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 490249 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 490250 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 490251 || || 30 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 490252 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 490253 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 490254 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 490255 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 490256 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 490257 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 490258 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 490259 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 490260 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 490261 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 490262 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 490263 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 490264 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 490265 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 490266 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 490267 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 490268 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 490269 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 490270 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 490271 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 490272 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 490273 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 490274 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 490275 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 490276 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 490277 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 490278 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 490279 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 490280 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 490281 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 490282 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 490283 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 490284 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 490285 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 490286 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 490287 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 490288 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 490289 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 490290 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 490291 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 490292 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 490293 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 490294 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 490295 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 490296 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 490297 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 490298 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 490299 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 490300 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

490301–490400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 490301 || || 30 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 490302 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 490303 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 490304 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 490305 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 490306 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 490307 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 490308 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 490309 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 490310 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 490311 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 490312 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 490313 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 490314 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 490315 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 490316 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 490317 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 490318 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 490319 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 490320 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 490321 || || 31 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 490322 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 490323 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 490324 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 490325 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 490326 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 490327 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 490328 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 490329 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 490330 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 490331 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#FA8072
| 490332 || || 22 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 490333 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 490334 || || 29 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 490335 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 490336 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 490337 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 490338 || || 22 de febrer de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 490339 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 490340 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 490341 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 490342 || || 21 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 490343 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 490344 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 490345 || || 26 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 490346 || || 19 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 490347 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 490348 || || 17 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 490349 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 490350 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 490351 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 490352 || || 2 de març de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 490353 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#FFC2E0
| 490354 || || 21 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 490355 || || 18 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 490356 || || 30 de març de 2009 || Sierra Stars || F. Tozzi ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 490357 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 490358 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 490359 || || 18 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 490360 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 490361 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 490362 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 490363 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 490364 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 490365 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 490366 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 490367 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 490368 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 490369 || || 29 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 490370 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 490371 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 490372 || || 23 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 490373 || || 13 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 490374 || || 14 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 490375 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 490376 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 490377 || || 2 de maig de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 490378 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 490379 || || 1 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 490380 || || 23 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 490381 || || 29 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 490382 || || 28 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 490383 || || 28 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 490384 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#FA8072
| 490385 || || 13 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 490386 || || 15 d'agost de 2009 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 490387 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 490388 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 490389 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 490390 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 490391 || || 18 d'agost de 2009 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 490392 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 490393 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 490394 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 490395 || || 16 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 490396 || || 17 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 490397 || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 490398 || || 17 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 490399 || || 26 d'agost de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 490400 || || 1 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|}

490401–490500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 490401 || || 10 de setembre de 2009 || ESA OGS || ESA OGS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 490402 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 490403 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#C2FFFF
| 490404 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 490405 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 490406 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 490407 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 490408 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 490409 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 490410 || || 10 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 490411 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 490412 || || 18 de setembre de 2009 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 490413 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 490414 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#C2FFFF
| 490415 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 490416 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 490417 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#C2FFFF
| 490418 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 490419 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 490420 || || 14 de setembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 490421 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 490422 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 490423 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 490424 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 490425 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 490426 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 490427 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 490428 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 490429 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 490430 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 490431 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 490432 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 490433 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 490434 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 490435 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 490436 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 490437 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 490438 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 490439 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 490440 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 490441 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 490442 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 490443 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 490444 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 490445 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#C2FFFF
| 490446 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 490447 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#C2FFFF
| 490448 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 490449 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 490450 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 490451 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 490452 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 490453 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 490454 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 490455 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 490456 || || 31 d'agost de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 490457 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 490458 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 490459 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 490460 || || 30 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 490461 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 490462 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 490463 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 490464 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 490465 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 490466 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 490467 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 490468 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 490469 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 490470 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 490471 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 490472 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 490473 || || 24 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 490474 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 490475 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 490476 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 490477 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 490478 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 490479 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 490480 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 490481 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 490482 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 490483 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 490484 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 490485 || || 28 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 490486 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 490487 || || 11 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 490488 || || 12 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 490489 || || 13 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 490490 || || 17 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 490491 || || 15 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 490492 || || 17 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 490493 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 490494 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 490495 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 490496 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 490497 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 490498 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 490499 || || 21 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 490500 || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

490501–490600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 490501 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 490502 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 490503 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 490504 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 490505 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 490506 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 490507 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 490508 || || 11 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 490509 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 490510 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 490511 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 490512 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 490513 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 490514 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 490515 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 490516 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 490517 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 490518 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 490519 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 490520 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 490521 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 490522 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 490523 || || 17 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 490524 || || 27 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 490525 || || 24 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 490526 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 490527 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 490528 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 490529 || || 6 de novembre de 2009 || Great Shefford || P. Birtwhistle ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 490530 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 490531 || || 24 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 490532 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 490533 || || 14 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 490534 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 490535 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 490536 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 490537 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 490538 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 490539 || || 25 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 490540 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 490541 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 490542 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 490543 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 490544 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 490545 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 490546 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 490547 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 490548 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 490549 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 490550 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 490551 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 490552 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 490553 || || 29 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 490554 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 490555 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 490556 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 490557 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 490558 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#FA8072
| 490559 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 490560 || || 20 de novembre de 2009 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#C2FFFF
| 490561 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 490562 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 490563 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 490564 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 490565 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 490566 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 490567 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 490568 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 490569 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 490570 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 490571 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 490572 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 490573 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 490574 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 490575 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 490576 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 490577 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 490578 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 490579 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 490580 || || 18 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#FFC2E0
| 490581 || || 25 de novembre de 2009 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 490582 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 490583 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 490584 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 490585 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 490586 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 490587 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 490588 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 490589 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 490590 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 490591 || || 19 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 490592 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 490593 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 490594 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 490595 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 490596 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 490597 || || 25 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 490598 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 490599 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 490600 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

490601–490700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 490601 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 490602 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 490603 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 490604 || || 13 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 490605 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 490606 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 490607 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#C2FFFF
| 490608 || || 2 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 490609 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 490610 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 490611 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 490612 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 490613 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 490614 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 490615 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 490616 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 490617 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 490618 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 490619 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 490620 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 490621 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 490622 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 490623 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 490624 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 490625 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 490626 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 490627 || || 21 de gener de 2010 || Nazaret || G. Muler ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 490628 || || 24 de gener de 2010 || Nogales || J.-C. Merlin ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 490629 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 490630 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 490631 || || 8 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 490632 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 490633 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 490634 || || 7 de febrer de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 490635 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#FFC2E0
| 490636 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 490637 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 490638 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 490639 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 490640 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 490641 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 490642 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 490643 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 490644 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 490645 || || 9 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 490646 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 490647 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 490648 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 490649 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 490650 || || 16 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 490651 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 490652 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 490653 || || 21 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 490654 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 490655 || || 5 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 490656 || || 4 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 490657 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 490658 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 490659 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 490660 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 490661 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 490662 || || 22 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 490663 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 490664 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 490665 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 490666 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 490667 || || 20 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 490668 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 490669 || || 5 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 490670 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 490671 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 490672 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 490673 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 490674 || || 25 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 490675 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 490676 || || 3 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 490677 || || 15 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 490678 || || 9 de maig de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 490679 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 490680 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 490681 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 490682 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 490683 || || 7 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#FFC2E0
| 490684 || || 9 de juny de 2010 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 490685 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 490686 || || 7 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 490687 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 490688 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 490689 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 490690 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 490691 || || 21 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 490692 || || 6 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 490693 || || 5 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 490694 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 490695 || || 19 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 490696 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 490697 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 490698 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 490699 || || 28 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 490700 || || 31 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

490701–490800 

|-bgcolor=#fefefe
| 490701 || || 5 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 490702 || || 5 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 490703 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 490704 || || 7 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 490705 || || 5 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 490706 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 490707 || || 21 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 490708 || || 20 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 490709 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 490710 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 490711 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 490712 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 490713 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 490714 || || 5 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 490715 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 490716 || || 6 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 490717 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#FA8072
| 490718 || || 11 de setembre de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 490719 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 490720 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 490721 || || 2 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 490722 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 490723 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 490724 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 490725 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 490726 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 490727 || || 29 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 490728 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 490729 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 490730 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 490731 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 490732 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 490733 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 490734 || || 8 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 490735 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 490736 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 490737 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 490738 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 490739 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 490740 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 490741 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 490742 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 490743 || || 29 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 490744 || || 4 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 490745 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 490746 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 490747 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 490748 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 490749 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 490750 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 490751 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 490752 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 490753 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 490754 || || 7 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 490755 || || 8 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 490756 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#FA8072
| 490757 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 490758 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 490759 || || 27 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 490760 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 490761 || || 8 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 490762 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#C2FFFF
| 490763 || || 8 d'octubre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=764 bgcolor=#C2FFFF
| 490764 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=765 bgcolor=#C2FFFF
| 490765 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 490766 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 490767 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 490768 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 490769 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 490770 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 490771 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 490772 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 490773 || || 12 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 490774 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#C2FFFF
| 490775 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 490776 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 490777 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#C2FFFF
| 490778 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 490779 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 490780 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 490781 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 490782 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 490783 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 490784 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#C2FFFF
| 490785 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 490786 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 490787 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 490788 || || 9 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 490789 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 490790 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#FFC2E0
| 490791 || || 2 de novembre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 490792 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 490793 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 490794 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 490795 || || 2 de novembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 490796 || || 2 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 490797 || || 28 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 490798 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 490799 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 490800 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

490801–490900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 490801 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 490802 || || 24 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 490803 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#C2FFFF
| 490804 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 490805 || || 6 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 490806 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 490807 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 490808 || || 7 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#C2FFFF
| 490809 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 490810 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 490811 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 490812 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 490813 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 490814 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 490815 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 490816 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#C2FFFF
| 490817 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 490818 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 490819 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#C2FFFF
| 490820 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 490821 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 490822 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 490823 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#FA8072
| 490824 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 490825 || || 19 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 490826 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 490827 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 490828 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 490829 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 490830 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 490831 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 490832 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 490833 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#C2FFFF
| 490834 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=835 bgcolor=#C2FFFF
| 490835 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 490836 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 490837 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 490838 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#C2FFFF
| 490839 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 490840 || || 10 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 490841 || || 26 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 490842 || || 4 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 490843 || || 11 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 490844 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 490845 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 490846 || || 1 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#C2FFFF
| 490847 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 490848 || || 22 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 490849 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#C2FFFF
| 490850 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 490851 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 490852 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 490853 || || 24 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 490854 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 490855 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 490856 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 490857 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 490858 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 490859 || || 19 de juliol de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 490860 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 490861 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 490862 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 490863 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 490864 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 490865 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 490866 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 490867 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 490868 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 490869 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 490870 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 490871 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 490872 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 490873 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 490874 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 490875 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 490876 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 490877 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 490878 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 490879 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 490880 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 490881 || || 18 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 490882 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 490883 || || 10 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 490884 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 490885 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 490886 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 490887 || || 15 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 490888 || || 16 de setembre de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 490889 || || 25 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 490890 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 490891 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 490892 || || 4 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 490893 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 490894 || || 9 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 490895 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 490896 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 490897 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 490898 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 490899 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 490900 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

490901–491000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 490901 || || 6 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 490902 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 490903 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 490904 || || 19 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 490905 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 490906 || || 16 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 490907 || || 9 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 490908 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 490909 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 490910 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 490911 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 490912 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 490913 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 490914 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 490915 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 490916 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 490917 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 490918 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 490919 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 490920 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 490921 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 490922 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 490923 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 490924 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 490925 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 490926 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 490927 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 490928 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 490929 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 490930 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 490931 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 490932 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 490933 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 490934 || || 25 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 490935 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 490936 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 490937 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 490938 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 490939 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 490940 || || 11 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 490941 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 490942 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 490943 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 490944 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 490945 || || 2 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 490946 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 490947 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 490948 || || 2 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 490949 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 490950 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 490951 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 490952 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 490953 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 490954 || || 16 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 490955 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 490956 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 490957 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 490958 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 490959 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 490960 || || 26 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 490961 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 490962 || || 29 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 490963 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 490964 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 490965 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 490966 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 490967 || || 26 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 490968 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 490969 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 490970 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 490971 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 490972 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 490973 || || 5 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 490974 || || 26 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 490975 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 490976 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 490977 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 490978 || || 12 de juliol de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 490979 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 490980 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 490981 || || 23 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 490982 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 490983 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 490984 || || 25 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 490985 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 490986 || || 9 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 490987 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 490988 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 490989 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 490990 || || 27 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 490991 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 490992 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 490993 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 490994 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 490995 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 490996 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 490997 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 490998 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 490999 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 491000 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (490001)-(495000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)